Noah kan syfta på

 Noah (film) – en amerikansk långfilm från 2014
 Noah (namn) – mansnamn av hebreiskt ursprung

Se även 
 Noa (olika betydelser)